Пэт Ханрахан (, род. 1954) — американский учёный в области информатики, тьюринговский лауреат (2019), профессор Стэнфордского университета, руководитель кафедры компьютерной графики, специализирующейся на алгоритмах рендеринга и приложениях графических процессоров.

Вырос в городе Грин-Бей (Висконсин). В 1977 году окончил Висконсинский университет в Мадисоне, получив степень бакалавра по специальности «ядерная инженерия», там же продолжил академическую карьеру. В 1985 году защитил диссертацию по биофизике. Одним из первых студентов Ханрахана стала . В 1980-е годы работал в , а также в корпорации DEC.

Стал одним из первых сотрудников студии Pixar, где с 1986 по 1989 год разрабатывал технологии рендеринга. С 1989 года работал в Принстонском университете, а в 1995 году перешёл в Стэнфордский университет. Стал одним из основателей фирмы Tableau, в которой возглавил исследовательский отдел.

Был трижды награждён премией «Оскар» за технический вклад в развитие компьютерной графики. Дважды награждён премиями SIGGRAPH (1993, 2003).

В 2006 году получил премию IEEE VGTC Career Award за исследования в области визуализации. С 1999 года — член национальной инженерной академии США, с 2007 года — член Американской академии искусств и наук, с 2008 года — действительный член (фелло) Ассоциации вычислительной техники.

В 2020 году вместе с Эдом Катмуллом стал обладателем премии Тьюринга за вклад в развитие трёхмерной компьютерной графики и её применение в киноиндустрии.

Примечания

Ссылки 
 Пэт Ханрахан на graphics.stanford.edu
 

Учёные в области информатики США
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Инженерного колледжа Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Нью-Йоркского технологического института
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Действительные члены IEEE
Действительные члены Ассоциации вычислительной техники